O florete por equipes masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2013, disputado no Syma Sport and Events Centre em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Posicionamento

Disputa do 5°–8° lugar

Disputa do 9°–16° lugar

Disputa do 13º ao 16º lugar

Classificação final

Ligações externas

Campeonato Mundial de Esgrima de 2013